Lacroix kan syfta på

Personer
 Alfred Lacroix, fransk mineralog. 
 André Lacroix, kanadensisk ishockeyspelare. 
 Caroline Lacroix, rumänsk-fransk prostituerad.
 Christian Lacroix, fransk modeskapare. 
 Duncan Lacroix, brittisk skådespelare.
 Léo Lacroix, fransk alpin skidåkare. 
 Paul Lacroix, fransk historiker och författare.
 Sébastien Lacroix, fransk utövare av nordisk kombination. 
 Sylvestre-François Lacroix, fransk matematiker.

Platser

Antarktis 

 Nunatak Lacroix, 
 Mount Lacroix,

Frankrike 

 Lacroix-Falgarde, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 Lacroix-Saint-Ouen, kommun i departementet Oise, 
 Lacroix-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,

Se även 
 Lacroix (auktor)
 La Croix